Frank Marshall puede referirse a:

 Frank Marshall (1877–1944), ajedrecista canadiense;
 Frank Marshall King (1883-1959), pianista y compositor español;
 Frank Marshall Jiménez (1924-1994), político y militar costarricense;
 Frank Marshall (1946–), cineasta estadounidense.